Streichquartett e-Moll steht für:

 Streichquartett e-Moll (Verdi) von Giuseppe Verdi (1873)
 Streichquartett e-Moll (Smetana) (Aus meinem Leben) von Bedřich Smetana (1876)